Фосфат калия может означать:
 Ортофосфаты калия:
 Ортофосфат калия — K3PO4
 Гидроортофосфат калия — K2HPO4
 Дигидроортофосфат калия — KH2PO4
 Метафосфат калия — KPO3
 Дифосфаты калия:
 Дифосфат калия — K4P2O7
 Гидродифосфат калия — K3HP2O7
 Дигидродифосфат калия — K2H2P2O7
 Тригидродифосфат калия — KH3P2O7